Cascio ist der Familienname folgender Personen:

 Jamais Cascio, US-amerikanischer Futorologe
 Pasquale Cascio (* 1957), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia
 Salvatore Cascio (* 1979), italienischer Kinderdarsteller
 Vito Cascio Ferro (1862–1943), Mafioso

Siehe auch:
 Lo Cascio